Николай Михайлов може да се отнася за:
 Николай Михайлов (XIX в.), български зограф
 Николай Михайлов (р. 1988), български футболист
 Николай Михайлов (р. 1946), български политик
 Николай Михайлов (р. 1988), български колоездач